

Codici 
 CAJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Canaima (Venezuela)
 caj – codice ISO 639-3 della lingua chané
 CAJ – codice ISO 3166-2:PE della regione di Cajamarca (Perù)

Geografia 
 Caj – Caglio, comune in provincia di Como (Italia)